Brawand ist der Familienname folgender Personen:

 Dany Brawand (1934–2012), Schweizer Industriedesigner
 Leo Brawand (1924–2009), deutscher Journalist und Buchautor
 Marcel Brawand (1907–1991), Schweizer Politiker (SP)
 Samuel Brawand (1898–2001), Schweizer Politiker (SP) und Mundartschriftsteller